Peggy Sue může být:

 Peggy Sue – píseň Buddyho Hollyho
 Peggy Sue se vdává – film Francise Forda Coppoly
 Peggy Sue (zpěvačka) (* 1943) – americká zpěvačka
 Peggy Sue (skupina) – anglická hudební skupina